het Kasteel van Westerlo, in de Antwerpse gemeente Westerlo
het Prinsenkasteel, in de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen